Bridge (jogo de cartas)
 Bridge (padrão de projeto de software)
 Bridge (redes de computadores), equipamento de interligação de redes.
 Bridge (música), parte da canção que serve de ligação entre estrofes.

Ver também

Desambiguação

ca:Pont (desambiguació)
de:Brücke (Begriffsklärung)